Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо були чинними чемпіонками, але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Новотна - з Мері Джо Фернандес, а Санчес Вікаріо - з Чандою Рубін.

Рубін і Санчес Вікаріо програли в першому колі парі Александра Фусаї і Наталі Тозья.

Фернандес і Новотна програли у чвертьфіналі парі Наоко Кадзімута і Міхо Саекі.

Турнір не завершився через дощ. У фіналі мали грати Лорі Макніл і Гелена Сукова проти Ніколь Арендт і Манон Боллеграф.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (півфінал)
 Мері Джо Фернандес /  Яна Новотна (чвертьфінал)
 Лорі Макніл /  Гелена Сукова (фінал)
 Ніколь Арендт /  Манон Боллеграф (фінал)

Сітка

Посилання 
 Direct Line International Championships 1997 Doubles Draw 

Парний розряд
Парний розряд 1997